Le terme Haus désigne notamment :

Patronymie 
 Georg Haus (1895-1945), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la famille Haus, branche belge de la famille (von) Haus, originaire de Bavière en Allemagne.

Toponymie
 Haus Arafna, groupe de musique électronique allemand
 Haus im Ennstal, ville et station de sports d'hiver autrichienne.
 Haus der Kunst,
 Sankt Jakob in Haus, commune autrichienne